Hauteville steht für:
 Hauteville (Adelsgeschlecht), Geschlecht des Tankred von Hauteville
 Kanton Hauteville-Lompnes im Département Ain

Hauteville ist der Name folgender Gemeinden:
 Hauteville FR im Kanton Freiburg
 Hauteville (Aisne) im Département Aisne 
 Hauteville (Ardennes) im Département Ardennes 
 Hauteville (Marne) im Département Marne
 Hauteville (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais 
 Hauteville (Savoie) im Département Savoie
 Hauteville-la-Guichard im Département Manche
 Hauteville-lès-Dijon im Département Côte-d'Or
 Hauteville-Lompnes im Département Ain
 Hauteville-sur-Fier im Département Haute-Savoie
 Hauteville-sur-Mer im Département Manche
 La Hauteville im Département Yvelines